

Села:
 Верхи — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Верхи — Волинська область, Луцький район

Села:
 Верхи — Берестейська область, Жабинківський район
 Верхи — Берестейська область, Кам'янецький район
 Верхи — Гомельська область, Єльський район
 Верхи — Могильовська область, Осиповицький район

Верхи — село, Брянська область, Дятьковський район